

Patronymes 
 Conny Kissling (1961), skieuse acrobatique suisse
 Frances Kissling (1943), activiste pro-choix américaine, fondatrice de l'organisation Catholics for a Free Choice.
 Laurent Kissling (1972), .Swiss Made, un label de renommée internationale.
 Richard Kissling (1848-1919), sculpteur suisse

Voir aussi 
 Kisling, page d'homonymes

Homonymie de patronyme